

Lokalizacje

Niemcy 
 Forchheim – dzielnica miasta Rheinstetten
 Forchheim – dzielnica miasta Beilngries
 Forchheim – dzielnica miasta Döbeln
 Forchheim – dzielnica miasta Freystadt
 Forchheim – dzielnica miasta Pockau-Lengefeld
 Forchheim – dzielnica gminy Pförring
 Forchheim – powiat w Bawarii
 Forchheim – miasto w Bawarii, w powiecie Forchheim
 Forchheim – gmina w Badenii-Wirtembergii, w powiecie Emmendingen

Inne 
 Forchheim – klasztor

Zobacz też 
 Forheim
 Furchheim